est la formule brute de plusieurs isomères.

 vigabatrine, numéro CAS , racémique
 (R)(+)-vigabatrine, numéro CAS 
 (S)(–)-vigabatrine, numéro CAS 
 cycloleucine, numéro CAS